Гиа́гинская — грузовая и пассажирская станция на участке Армавир—Туапсе Туапсинского региона Северо-Кавказской железной дороги.

Находится в станице Гиагинской Республики Адыгея.
 
Станция имеет 5 путей, одну пассажирскую платформу, 2 погрузочно-разгрузочные площадки. Основное назначение: погрузка зерновых на элеваторе.

История 
Станция была разрушена в ходе боёв с наступавшими немецкими войсками в августе — ноябре 1942 года, впоследствии восстановлена. Нынешнее здание вокзала построено после Великой Отечественной войны по тому же проекту, что и вокзалы находящихся на этой же железнодорожной ветке станций Андреедмитриевка и Пшехская.

Примечания

Ссылки 
 Проект «Туапсинка»
 База данных на TKS.RU
 Туапсе — город-воин
 Расписание поездов на tutu.ru

Армавир-Туапсинская железная дорога
Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Адыгеи